Gschwend ist der Name folgender Orte:

 Gschwend, Gemeinde im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Gschwend (Balderschwang), Ortsteil der Gemeinde Balderschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Gschwend (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gschwend (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil der Gemeinde Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Gschwend (Maierhöfen), Ortsteil der Gemeinde Maierhöfen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Gschwend (Oberstaufen), Ortsteil des Marktes Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Gschwend (Oy-Mittelberg), Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Gschwend (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gschwend (Stiefenhofen), Ortsteil der Gemeinde Stiefenhofen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Gschwend (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Gschwend (Untrasried), Ortsteil der Gemeinde Untrasried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Gschwend (Wolnzach), Ortsteil des Marktes Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Gschwend (Gemeinde Alberschwende), Ort bei Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Gschwend (Gemeinde Frankenfels), Ortsteil von Frankenfels, Niederösterreich
 Gschwend (Gemeinde Schönbühel-Aggsbach), Ortsteil von Schönbühel-Aggsbach, Niederösterreich
 Gschwend (Gemeinden Straßwalchen und Weißenkirchen), zusammenhängende Streusiedlung in Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg und Weißenkirchen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Gschwend (Gemeinde Strobl), Ortschaft von Strobl am Wolfgangsee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Gschwend ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Gschwend (1665–1722), Rektor am Lyceum in Eisenberg
 Gino Gschwend (1937–2003), Schweizer Dichterarzt, Pseudonym Reto Caslano
 Hanspeter Gschwend (* 1945), Schweizer Schriftsteller und Radiojournalist
 Hans Ulrich Gschwend (1776–1849), Schweizer Stifter und Gönner
 Johann David Gschwend (1691–1767), deutscher Pädagoge, Historiker und Autor
 Konrad Gschwend (1863–1956), deutscher Schmied und Bildhauer 
 Meinrad Gschwend (* 1958), Schweizer Politiker (Grüne)
 Lukas Gschwend (* 1967), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Marcel Gschwend (* 1978), Schweizer Musiker, siehe Bit-Tuner
 Norbert Gschwend (1925–2020), Schweizer Chirurg und Hochschullehrer 
 Ragni Maria Gschwend (1935–2021), deutsche Übersetzerin

Siehe auch:
 Geschwend
 Gschwand
 Gschwendt
 Gschwent
 Schwendbau – zur Namenkunde